Gerrit Jansen (auteur) (1836-1898), Nederlands onderwijzer, redacteur en auteur
Gerrit Jansen (burgemeester) (1890-1956), Nederlands bestuurder en burgemeester
Gerrit Jansen (coach) (1914-1998), Nederlands waterpolocoach
Gerrit Jansen (voetballer) (1927-2005), Nederlands voetballer
 Gerrit Jansen (socioloog) (1929-2021), een Utrechts hoogleraar sociologie.